Герб Зна́менского района — упрощённое название гербов нескольких муниципальных районов России и Украины:

Россия 
 Герб Знаменского района — герб муниципального образования Знаменский район Омской области
 Герб Знаменского района — герб муниципального образования Знаменский район Орловской области
 Герб Знаменского района — герб муниципального образования Знаменский муниципальный район Тамбовской области

Украина 
 Герб Знаменского района — герб Знаменского района Кировоградской области